Раввин Рефаель Крускаль (; род. 16 марта 1975, Лондон, Великобритания) — Генеральный Директор благотворительной организации “TIKVA” Children’s Home. Председатель Исполнительного Комитета Конференции Раввинов Европы(CER).

Биография 

Родился 16 марта 1975 года в Лондоне, Великобритания. Окончил начальную еврейскую школу «Пардес», продолжил образование в ешиве Зихрон Моше, где преподавание религиозных дисциплин сопровождается изучением светских (закончил отделение финансов), затем — в знаменитой ешиве «Тиферет Яаков» в Гейцеде, Великобритании. Затем продолжил обучение в ешиве «Коль Тора» в Иерусалиме, под руководством знаменитого Раввина Шломо Залмана Ойербаха.

В 1997 году женился на Аяле(Пактер), вместе они воспитывают троих детей Михаль, Хаима и Аарона.

В 1999 года по приглашению главного Раввина Одессы и Одесской области Раввина Шломо Бакшта в месте с семьей переезжает в Одессу где он основал и возглавил благотворительную организацию “TIKVA” Children’s Home которая берет на себя руководство и финансирование еврейской общины, школ и интернатов а также занимается распространением еврейской традиции и идентичности среди молодёжи.
В интернатах “TIKVA” проживает более 200 еврейских детей из не имущих семей и сирот со всего бывшего советского союза, там им предоставляется все необходимое для полноценного развития и образования.

Основная миссия “TIKVA” — заботиться о бездомных, брошенных и подвергшихся жестокому обращению еврейских детях со всего  бывшего Советского Союза.  “TIKVA” дает детям теплый, сострадательный дом, основные социальные услуги и качественное образование, а также возрождает растущую еврейскую общину Одессы.  Кроме того, «TIKVA”предлагает своим выпускникам возможность светлого будущего благодаря университетскому и техническому образованию в Одессе и иммиграции в Израиль, где “TIKVA”продолжает оказывать поддержку, чтобы помочь им процветать.

Примечания

Ссылки 

 The Jerusalem Post — Одесские евреи готовятся к эвакуации из города
 Рождение нового дома
 Без трудностей перевода
 Британская еврейская организация собрала более миллиона фунтов стерлингов для сирот Одессы

Персоналии по алфавиту